Тарасівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Тарасівська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Тарасівська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Тарасівська сільська рада — Донецька область, Костянтинівський район
 Тарасівська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Тарасівська сільська рада — Запорізька область, Пологівський район
 Тарасівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Тарасівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Тарасівська сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Тарасівська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Тарасівська сільська рада — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Тарасівська сільська рада — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Тарасівська сільська рада — Луганська область, Троїцький район
 Тарасівська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Тарасівська сільська рада — Полтавська область, Гребінківський район
 Тарасівська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Тарасівська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район
 Тарасівська сільська рада — Сумська область, Великописарівський район
 Тарасівська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район
 Тарасівська сільська рада — Херсонська область, Олешківський район
 Тарасівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Тарасівська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район